A Zöldségmesék a házból című amerikai televíziós animációs sorozat epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Jegyzetek 

__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__

Televíziós sorozatok epizódlistái